CoRoT – missione dell'agenzia spaziale francese
 Jean-Baptiste Camille Corot – pittore francese
 6672 Corot – asteroide della fascia principale